Torvalds är ett finlandssvenskt efternamn. Den 9 februari 2015 var 20 personer med namnet, medräknat boende i utlandet, registrerade i det finländska folkregistret. Inga personer med namnet var den 31 december 2013 bosatta i Sverige

Personer med efternamnet Torvalds

 Linus Torvalds (född 1969), finlandssvensk programmerare
 Meta Torvalds (1922–2012), finlandssvensk journalist
 Nils Torvalds (född 1945), finlandssvensk journalist
 Ole Torvalds (1916–1995), finlandssvensk poet, journalist och översättare
 Sofia Torvalds (född 1970), finlandssvensk journalist och författare
 Tove Torvalds, född Monni, sexfaldig finsk mästare i karate

Se även
 9793 Torvalds, asteroid

Källor

Efternamn i Finland
Svenska efternamn